Крепостная гора (Ставрополь)
 Крепостная гора (Судак)